Chrám Kristova vzkříšení může znamenat:

 Chrám Kristova vzkříšení (Petrohrad) – petrohradský pravoslavný chrám,
 Chrám Kristova vzkříšení (Odincovský rajón) – svatostánek postavený v Moskvě ku chvále Ježíše Krista.

Externí odkazy